Eye of the Beholder – komputerowa gra fabularna firmy Westwood Studios
 Eye of the Beholder – singel zespołu Metallica